Ла Пуерта дел Монте има више значења:

 Ла Пуерта дел Монте (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пуерта дел Монте, Ла Пуерта (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику